De Puchar Polski 2014/15 was het 61ste seizoen waarin werd gestreden om de nationale voetbalbeker in Polen. Het bekertoernooi begon op 12 augustus 2014 en eindigde met de finale op 2 mei 2015 in het Nationaal Stadion in Warschau onder leiding van scheidsrechter Daniel Stefański. Onder leiding van de Noorse oud-international Henning Berg won Legia Warschau de nationale beker voor de zeventiende keer in de clubgeschiedenis. In de eindstrijd was de club met 2-1 te sterk voor Lech Poznań. De winnaar plaatste zich voor de tweede voorronde van de UEFA Europa League 2015/16.

Schema

2015
Bekervoetbal 2014/15